

Муханки — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Муханки — селище, Дмитровський міський округ, Московська область